|-
| 172101 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172102 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172103 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172104 - || || 15 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172105 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172106 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172107 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172108 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172109 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172110 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172111 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172112 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172113 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172114 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172115 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172116 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172117 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172118 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172119 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172120 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172121 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172122 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172123 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172124 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172125 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172126 - || || 18 d'abril de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172127 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172128 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172129 - || || 18 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172130 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172131 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172132 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172133 - || || 10 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172134 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172135 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172136 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172137 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172138 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172139 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172140 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172141 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172142 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172143 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172144 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172145 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172146 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172147 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172148 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172149 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172150 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172151 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172152 - || || 12 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172153 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172154 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172155 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172156 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172157 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172158 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172159 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172160 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172161 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172162 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172163 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172164 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172165 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172166 - || || 1 de juliol de 2002 || Lake Tekapo || P. J. Tristram
|-
| 172167 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172168 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172169 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172170 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172171 - || 2002 PT || 2 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172172 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172173 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172174 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172175 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172176 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172177 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172178 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172179 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172180 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172181 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172182 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172183 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172184 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172185 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172186 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172187 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172188 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172189 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172190 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172191 - || || 10 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 172192 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172193 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172194 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 172195 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172196 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172197 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172198 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172199 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172200 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

2